Le tournoi de Philadelphie est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1960 se dispute du  au .

Billie Jean Moffitt remporte le simple dames. En finale, elle bat Carole Caldwell.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Katherine D. Chabot et Karen Hantze.

En double mixte, la paire Marilyn Montgomery et Fritz Klein enlève le titre.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double mixte

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Philadelphie

Navigation 

dames 1960
Philadelphie
Sport aux États-Unis en 1960
Août 1960